Het wereldkampioenschap superbike van Nürburg 2008 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zesde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 15 juni 2008 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Superbike

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een afstand van 20 ronden, werd na 14 ronden afgebroken vanwege zware regenval en werd niet herstart.

Supersport
De race werd in de eerste ronde stilgelegd vanwege een ongeluk in de eerste bocht. Later werd de race herstart over de oorspronkelijke lengte van 19 ronden. Barry Veneman, José David de Gea en Tommy Hill raakten geblesseerd bij dit ongeluk en kwamen niet in actie tijdens de herstart.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Nürburg